Chirac kan syfta på:
 Jacques Chirac, borgmästare i Paris 1977–1995 och Frankrikes president 1995-2007
 Chirac, Charente, fransk kommun i departementet Charente
 Chirac, Lozère, fransk kommun i departementet Lozère
 Chirac-Bellevue, fransk kommun i departementet Corrèze
 Saint-Bonnet-de-Chirac, fransk kommun i departementet Lozère